В статье представлен список послов СССР и России в Литве.

Хронология дипломатических отношений 
 12 июля 1920 г. — установлены дипломатические отношения между РСФСР и Литвой на уровне миссий.
 23 июля 1923 г. — установлены дипломатические отношения между СССР и Литвой на уровне миссий.
 3 августа 1940 г. — Литва вошла в состав СССР.
 9 октября 1991 г. — возобновлены дипломатические отношения на уровне посольств.

Список послов

См. также 
 Список послов Российской Федерации в государствах Европы
 Чрезвычайный и полномочный посол СССР и России

Примечания

Ссылки 
 Список послов РСФСР и СССР в Литве в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 Сайт Посольства Российской Федерации в Литве

Литва